Футбольная лига в сезоне 1974/75 — 77-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона во второй раз в своей истории стал «Дерби Каунти». Второй дивизион выиграл «Манчестер Юнайтед». Третий дивизион выиграл «Блэкберн Роверс», Четвёртый дивизион — «Мансфилд Таун».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1974/75 на RSSSF.com 

1974
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1974 году
Спорт в Великобритании в 1975 году